Залонгон — греческий топоним. Может означать:

  — гора (773,5 м).
  — село.

См. также 
 Танец Залонго